Гран-при Великобритании 2001 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на трассе в Сильверстоун во Великобритании. Соревнования состоялись 15 июля 2001 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Мика Хаккинен 1:23,405

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании